Nisa ima več pomenov.

Kraji 

 Nisa, Poljska, (poljsko Nysa), mesto v jugozahodni Poljski ob reki Klodska Nisa
 Nisa, Turkmenistan, (turkmensko Gadymy Nusaý), starodavno mesto v Turkmenistanu
 Nisa (Karija), starogrško mesto v Kariji
 Nisa (Kapadokija) (latinsko Nyssa), rimsko mesto v Kapadokiji

Reke 

 Lužiška Nisa (tudi Zahodna Nisa; lužiško Łužiska Nysa, češko Lužická Nisa, nemško Lausitzer Neiße, poljsko Nysa Łużycka), reka na Češkem, Poljskem in Nemčiji, desni pritok Odre blizu Gubna in Gubina
 Klodska Nisa (tudi Vzhodna Nisa; poljsko Nysa Kłodzka), reka na Poljskem, desni pritok Odre
 Nisa Šalona (poljsko Nysa Szalona), reka na Poljskem, pritok Kačave pri Prochowicah

Drugo 

 Nisa (mitologija), (starogrško : Nísa), starogrško mitološko gorsko področje
 Nisa (drevo) (Nyssa sylvatica), listopadno drevo, ki izvira iz jugovzhodnega dela ZDA